een dorp in de gemeente Lochem; zie Exel (dorp)
 een onderneming; zie Exel (onderneming)
 een luchtvaartbedrijvengroep; zie Exel Aviation Group
 een voormalige chartermaatschappij; zie Exel Aviation Group
 een ondernemen beginnen